Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2018 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2017—2018. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании а также в спортивных танцах на льду. Соревнования в парном катании на национальном уровне в Финляндии последний раз проводились в 2017 году). Соревнования во всех дисциплинах проводились на «взрослом» уровне. Юниоры соревновались только в одиночном катании.

По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Вантаа с 15 по 17 декабря 2017 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы

Юниоры. Юноши

Юниоры. Девушки

Ссылки 
 2017—2018 Результаты

Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию
2017 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Вантаа
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Спорт в Финляндии в 2017 году